Die Ykkönen 1998 war die fünfte Spielzeit der zweithöchsten finnischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 61. Spielzeit seit der offiziellen Einführung einer solchen im Jahr 1936. Sie begann am 3. Mai und endete am 9. August 1998.

Modus 
Die 20 Mannschaften spielten in zwei Gruppen zu je 10 Teams zunächst jeweils zwei Mal gegeneinander. Danach wurde die Liga geteilt. Die jeweils besten fünf Vereine spielten anschließend in der Aufstiegsrunde jeweils einmal gegeneinander. Die besten drei Teams stiegen in die Veikkausliiga 1999 auf, der Vierte konnte über die Play-offs aufsteigen.

Die fünf schlechtesten Vereine der Hauptrunde spielten in der zweigeteilten Abstiegsrunde um den Klassenerhalt. Die beiden letzten Teams stiegen danach in die Kakkonen ab.

Teilnehmer

Hauptrunde

Gruppe Süd

Gruppe Nord

Aufstiegsrunde 
Die besten fünf Teams aus der Hauptrunde spielten in einer einfachen Runde um den Aufstieg. Die Vereine erhielten Zusatzpunkte gemäß ihrer Platzierung in der Hauptrunde (1. Platz = 5 Punkte, 2 Platz = 3 Punkte, 3. Platz = 2 Punkte, 4. Platz = 1 Punkt und 5. Platz = 0 Punkte.)

Spiel um Platz 4 

|}

Play-offs 

|}
Tampereen PV stieg aufgrund der Auswärtstorregel auf.

Abstiegsrunde

Gruppe Süd 
Die Mannschaften auf den Plätzen Sechs bis Zehn aus der Hauptrunde spielten in einer einfachen Runde gegen den Abstieg. Die Punkte und Ergebnisse aus der Hauptrunde wurden übernommen.

Gruppe Nord 
Die Mannschaften auf den Plätzen Sechs bis Zehn aus der Hauptrunde spielten in einer einfachen Runde gegen den Abstieg. Die Punkte und Ergebnisse aus der Hauptrunde wurden übernommen.

Weblinks 
 Finland - List of League Second Level Tables rsssf.com
 Ykönen 1998 soccerway.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1998
1998